Elztal ist ein Tal- und Naturraumname:
 Flusstal der Elz (Neckar), im östlichen Odenwald, Baden-Württemberg
 Flusstal der Elz (Rhein), im mittleren Schwarzwald, nahe Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Elztal (Eifel), Naturraum im Flusstal des Elzbachs, in der Moseleifel, Rheinland-Pfalz

Elztal ist ein Gemeindename:
 Elztal (Odenwald), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg